Cassine (Alessandria), een gemeente in de Italiaanse provincie Alessandria
Cassine (plant), een geslacht van struiken en kleine bomen uit de kardinaalsmutsfamilie (Celastraceae)